Lansdowne (Verenigde Staten), een plaats in de Verenigde Staten
Lansdowne (India), een plaats en gemeente in India